Лунъянся () — второе по ёмкости после Трёх ущелий водохранилище в КНР. Расположено на реке Хуанхэ в провинции Цинхай.

   

В окрестностях водохранилища построены несколько крупных ГЭС, одна из которых носит то же название — Лунъянся. Ещё ряд гидроэлектростанций находится в стадии возведения.

Примечания 

Водохранилища Китая
Бассейн Хуанхэ
Водные объекты Цинхая